La nazionale Under-18 di pallavolo femminile del Cile è una squadra sudamericana composta dalle migliori giocatrici di pallavolo del Cile con un'età inferiore di 18 anni ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica del Cile.

Rosa

Risultati

Campionato sudamericano Under-18

Collegamenti esterni
 

 U-18
Cile
Pallavolo Under-18